Сбо́рная Финля́ндии по футбо́лу () — национальная футбольная команда, представляющая Финляндию в международных матчах. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Финляндии.

По состоянию на 10 февраля 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 57-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 36-е.

Сборная Финляндии никогда не выходила на чемпионаты мира, а первым международным турниром с её участием стал чемпионат Европы 2020 года.

Тренер 
После расторжения в июне 2015 года контракта с Миксу Паателайненом сборную до конца 2015 года возглавлял предыдущий тренер Маркку Канерва. 12 августа 2015 года было объявлено о назначении с 1 января 2016 года главным тренером сборной Финляндии шведского специалиста Ханса Бакке. Под руководством Бакке сборная провела 11 игр и не одержала ни одной победы; 11 декабря 2016 года было объявлено о его отставке, а также об очередном назначении на эту должность Маркку Канерва.

История 
Футбольный союз Финляндии был основан в 1907 году. Финляндия вошла в ФИФА в 1908 году, хотя и входила в то время в состав Российской империи. Футбол в Финляндии всегда уступал в популярности зимним видам спорта, лёгкой атлетике и авторалли, и вряд ли ситуация в скором времени кардинально изменится. Вплоть до 1970-х годов близость финнов с футболом ограничивалась в основном товарищескими матчами с северными соседями, и, хотя с тех пор они регулярно участвуют в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы, сборная особо не прогрессировала. Однако в 1980 и в 2008 годах Финляндия была близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы.

В отборочном турнире к чемпионату мира 1998 года команда наиболее была близка к выходу из группы и попаданию в стыковые матчи, для этого нужно было в последнем туре отборочного турнира 11 октября 1997 года одолеть в домашней игре сборную Венгрии, но матч завершился ничьей 1:1, когда при счёте 1:0 на компенсированной минуте при розыгрыше углового финны пропустили нелепый автогол. Финляндия заняла третье место и никуда не попала. Поворотным моментом в истории финского футбола стал матч против Лихтенштейна 15 ноября 2019 года, после победы в котором (3:0) Финляндия впервые в своей истории оформила выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу.. Лидером команды по количеству сыгранных матчей и забитых голов является Яри Литманен.

Чемпионат Европы 
 1960 — 1964 не участвовала
 1968 — 2016 не прошла квалификацию
 2020 — Групповой этап

Лига Наций УЕФА 
 2018/2019 — 1-е Место в Лиге C и выход в Лигу B
 2020/2021 — 2-е Место в Лиге B
 2022/2023 — Лига B

Стадион 
Сборная Финляндии проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе Хельсинки, где также проводились большинство соревнований на Олимпийских играх 1952 года. На данный момент стадион вмещает 40 тысяч зрителей.

Прозвище сборной и её талисман 
Финская сборная получила прозвище «филины» после того, как 6 июня 2007 года во время домашнего матча против Бельгии в рамках квалификации к Евро-2008 на стадион залетел филин, которому финны дали кличку «Буби». Филин уселся на воротах хозяев поля, и игроки обеих команд вместе с судьёй безуспешно пытались согнать птицу с ворот, хотя зрители просили не делать этого. Буби пробыл на поле 6 минут, после чего улетел обратно. В том матче финны победили 2:0, и говорили, что птица следила за игрой национальной сборной и улетела после того, как убедилась в победе хозяев. С этого момента филина Буби считают талисманом сборной Финляндии, а в 2007 году Буби был назван «гражданином года» в Хельсинки.

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Маркку Канервой для участия в товарищеском матче против сборной Уэльса (1 сентября 2021) и для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Казахстана (4 сентября 2021) и сборной Франции (7 сентября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 21 июня 2021 года:

Статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 27 сентября 2022 года

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную

Лучшие бомбардиры сборной Финляндии

Форма 
Поставщик формы — компания Nike, которая пришла на замену Adidas, поставлявшему форму финской сборной в 1979—2014 годах.

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии

Финляндия